Estremo insulto (The Mugger) – romanzo di Ed McBain del 1956
 The Mugger – film del 1958 diretto da William Berke